Bonfoh Abbass
 Hiam Abbass

Zobacz też 
 Abbas (ujednoznacznienie)